Фре́дди дос Са́нтос (; род. 2 октября 1976, Осло, Норвегия) — норвежский футболист, который играл в полузащите, защите и нападении. Выступал за молодёжную сборную Норвегии, а также за футбольные клубы «Шейд» и «Мольде».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру, будучи игроком «Шейда». Последние два сезона играл в Норвежском высшем дивизионе. В сезоне 1998, после понижения «Шейда» перешёл в «Мольде». В свои первые два сезона за клуб дважды становился обладателем серебряных медалей, также играл в групповом этапе Лиги чемпионов 1999/00.

Вернулся в Осло в 2001 году, стал игроком «Волеренги», клуба, который на тот момент вылетел из Норвежского высшего дивизиона, и помог клубу напрямую вернуться в Премьер-Лигу. Начал в стартовом составе в обоих финалах, в которых «Волеренга» выиграл Кубок Норвегии, в 2002 и 2008 годах. В 2005 году выиграл Норвежскую Премьер-Лигу с «Волеренгой».

Сыграл более 300 игр за «Волеренгу» — больше, чем любой игрок за всю историю существования клуба.

Международные матчи 
Играл за сборную Норвегию на разных юношеских уровнях, но не выступал за национальную сборную.

Личная жизнь 
Отец Дос Сантоса родом из Кабо-Верде.

Статистика 

 2003: 2 переходные игры (0 голов) включены в раздел Лига
 2009: 1 Суперкубок (0 голов) включен в раздел Кубок Норвегии

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шейд»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Волеренга»